Trappola esplosiva (Booby Trap) – novella di Rex Stout del 1944
 	Trappola spaziale (Booby Trap) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation